Chaetosiphella är ett släkte av insekter som beskrevs av Hille Ris Lambers 1939. Enligt Catalogue of Life ingår Chaetosiphella i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen borstbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Chaetosiphella